И́вченко () — украинская фамилия.

Известные носители 

 
 Ивченко, Алексей Григорьевич (род. 1963) — народный депутат Украины, бывший председатель правления НАК «Нефтегаз Украины».
 Ивченко, Алёна Владимировна (род. 1974) — российская актриса.
 Ивченко, Андрей Максимович — животновод, Герой Социалистического труда.
 Ивченко, Борис Викторович (1941—1990) — советский кинорежиссёр.
 Ивченко, Вадим Евгеньевич (род. 1980) — депутат Верховной Рады Украины.
 
 Ивченко, Виктор Илларионович (1912—1972) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Ивченко, Владимир Иванович (1919—1996) — Герой Советского Союза.
 Ивченко, Владислав Васильевич (1936—2015) — советский и российский экономист.
 Ивченко, Евгений Михайлович (1938—1999) — советский легкоатлет (ходьба).
 Ивченко, Евгения Гордеевна (1918—2005) — химик-технолог. Лауреат Государственной премии СССР.
 Ивченко, Еугениюс Левович (род. 1946) — советский и российский физик, академик РАН.
 Ивченко, Лидия Леонидовна (род. 1956) — советский и российский историк.
 
 Ивченко, Сергей Иванович (1925—1984) — украинский советский писатель.
 Ивченко, Степан Яковлевич (1902—1950) — военный разведчик.
 Ивченко, Татьяна Петровна (1924—1986) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.

См. также